Самдруп-Джонгхар:

 Самдруп-Джонгхар — город в Бутане, административный центр округа (дзонгхкага) Самдруп-Джонгхар.
 Самдруп-Джонгхар — дзонгхаг в Бутане, относится к восточному дзонгдэю.